Ак-Коба () — посёлок в Усть-Коксинском районе Республики Алтай России. Входит в состав Чендекского сельского поселения.

История

География 
Расположено в приграничной территории юго-западной части Республики Алтай в горно-степной зоне и находится у реки Катунь. 
Уличная сеть состоит из пяти географических объектов: ул. Луговая,  ул. Набережная,  ул. Нагорная,  ул. Новая,  ул. Центральная.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения алтайцы составляли 90 % от общей численности населения в 77 жителей.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Животноводство.

Транспорт 
Выезд на автодорогу регионального значения «Подъезд Талда - Тюнгур (Природный парк „Белуха“)» (идентификационный номер 84К-134) (Постановление Правительства Республики Алтай от 12.04.2018 N 107 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»).

Примечания 

Населённые пункты Усть-Коксинского района